Tau – dziewiętnasta litera alfabetu greckiego
 Tau – gatunek morskiej ryby
 Tau – polski raper
 Tau – rasa z Warhammera 40 000